Беловка — посёлок в Чесменском районе Челябинской области России. Входит в состав Калиновского сельского поселения.

География 
Посёлок находится на юго-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к юго-западу от села Чесма, административного центра района. Абсолютная высота — 347 метров над уровнем моря.

История 
Посёлок основан в 1915 г. казаками поселка Беловский Уйской станицы как выселок Преображенский. В период коллективизации посёлок Преображенский был переименован и получил современное название. В 1929 г. в создан колхоз «Красная Нива»; в 1953 г. он был переименован в колхоз имени Хрущева, а в 1957 г. — в колхоз «40 лет Октября».

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,8 %, женщины — соответственно 51,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 66 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из десяти улиц, из них большой плотности застройки 2 (Центральная, Колхозная).

Примечания 

Населённые пункты Чесменского района